Голуби (Columba) — рід птахів з родини голубових
 Голуби — стародавній український шляхетський рід, який згадується з XVI ст., за деякими даними — одна з бічних гілок Рюриковичів, про їх зв'язок з князівськими родами зокрема свідчить їхній герб

Села:
 Голуби — Полтавська область, Решетилівський район
 Голуби — Рівненська область, Дубенський район
 Голуби — Сумська область, Буринський район
 Голуби — Сумська область, Липоводолинський район

Голуби () — село, Мінська область, Борисовський район